Сирин — многозначный термин.
 Сирин — птица-дева, персонаж славянской мифологии.

 Сирин — волгоградская команда по «Что? Где? Когда?». Капитан Роман Мерзляков.
 Сирин — московское издательство.
 Сирин — ансамбль русской духовной музыки.
 Сирин — сириец.

Персоналии 
 Сирин, Александр Вячеславович (род. 1955) — российский актёр театра и кино.
 Сирин, Вячеслав Александрович (1924—1970) — советский актёр театра и кино, заслуженный артист Эстонской ССР.
 Сирин, Николай Иванович (1922—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ефрем Сирин — один из великих учителей церкви IV века, христианский богослов и поэт.
 Исаак Сирин — христианский писатель-аскет, жил в Сирии в VII веке.

Псевдоним 
 Владимир Сирин — псевдоним Владимира Набокова.